Drakaskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Björkö, Korpo, Egentliga Finland, Åboland, 
 Drakaskär, Nagu, Egentliga Finland, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar